Dallwitz steht für:

 Dallwitz (Adelsgeschlecht)
 Dallwitz-Nunatak, Antarktika

Dallwitz ist der Name folgender Orte:
 Dallwitz (Priestewitz), Ortsteil von Priestewitz in Sachsen
 Dallwitz, deutscher Name von Dalovice, Gemeinde und Vorort von Karlsbad, Tschechien
 Dallwitz (Ostpr.) (bis 1938 Stagutschen; nach 1945 Listowoje), untergegangenes Dorf in der russischen Oblast Kaliningrad

Dallwitz ist der Familienname folgender Personen:
 Burkhard von Dallwitz (* 1959), deutsch-australischer Komponist
 Günther von Dallwitz (1838–1910), preußischer Verwaltungsbeamter
 Johann von Dallwitz (1855–1919), anhaltischer und preußischer Politiker, preußischer Innenminister, Statthalter von Elsaß-Lothringen
 Johann Carl Friedrich von Dallwitz (1742–1796), Geheimrat, Domdechant zu Meißen, Pionier der prähistorischen Archäologie
 Johann Carl Otto von Dallwitz (1791–1872), Hauptmann und Kommandant
 Karl von Canitz und Dallwitz (1787–1850), preußischer Generalleutnant und Staatsmann (mit Bezug zu Thallwitz)

 Yoliswa von Dallwitz (* 1975), deutsch-südafrikanische Kamerafrau und Dozentin

Siehe auch:
 Luftlandebataillon Dallwitz
 Dahlwitz, Ortsteil der Gemeinde Hoppegarten im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Dalwitz, Ortsteil der Gemeinde Walkendorf im Landkreis Rostock, Mecklenburg
 Thallwitz, Gemeinde im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Tollwitz (früher Talwiz), Ortsteil der Stadt Bad Dürrenberg im Saalekreis, Sachsen-Anhalt